

Sigle 
 Westinghouse Electric Company
 World Endurance Championship – campionato del mondo endurance
 World Enduro Championship  – campionato mondiale di enduro
 World Extreme Cagefighting  – defunta organizzazione di arti marziali miste statunitense

Codici 
 wec – codice ISO 639-3 della lingua wè occidentale